Fehér Lajos (1917–1981) politikus, újságíró, miniszterelnök-helyettes
 Fehér Lajos (1919–2010) népi iparművész, fafaragó
 Fehér Lajos (1943) előadóművész, zenész
 Fehér Lajos (1954) síelő